Słupno est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Słupno, dans le powiat de Płock
 du village de Słupno, chef-lieu de cette gmina
 du village de Słupno, dans le powiat de Wołomin